Прохладне — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Прохладне — селище, Луганська область, Довжанський район